Red Earth, une Première Nation en Saskatchewan au Canada
 Red Earth, un jeu vidéo

Voir aussi 
 Red Earth Creek, un hameau en Alberta au Canada